Натуральне число 1146
 1146 рік до нашої ери
 1146 рік нашої ери